BMO est un sigle qui peut désigner : 
 Besoins en main d'œuvre, une enquête annuelle fournissant un ensemble de statistiques sur les tensions sur le marché du travail, établies par l'établissement public français Pôle emploi ; 
 Bibliothèque-musée de l'Opéra (aujourd'hui rattaché au département de la musique de la Bibliothèque nationale de France) ; 
 Bibliothèque municipale d'Orléans, un service municipal de la mairie d'Orléans regroupant bibliothèques et médiathèques de la ville ;
 Brest Métropole Océane, le nom de la communauté urbaine de Brest de 2005 à 2015 ; 
 Bounded mean oscillation (en français, oscillation moyenne bornée) ; 
 Bulletin municipal officiel, par exemple le .

BMO est une abréviation qui peut désigner : 
 Banque de Montréal ;
 brigade motorisée, une unité motorisée de la gendarmerie nationale.

BMO est un code qui peut désigner :
 .